Fagerudd kan avse:

Personer
Markus Fagerudd (född 1961), finländsk kompositör
Wivan Nygård-Fagerudd (född 1964), finländsk sångerska
Johan Fagerudd (född 1964), finländsk skådespelare
Marcus Fagerudd (född 1992), finländsk ishockeyspelare

Platser
Fagerudd, Kimitoön, en ö i Kimitoöns kommun, Åboland
Fagerudden, ett bostadsområde i Piteå kommun